Hydro (Lutador) personagem de Mortal Kombat Mugen e de quadrinhos da série.
Hydro (Mortal Kombat)
Hydro (Oklahoma)

Desambiguação